The View (band), een Britse band
 The View (televisieprogramma), een Amerikaans praatprogramma